Farmersburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Farmersburg (Indiana)
 Farmersburg (Iowa)
 Farmersburg Township (Clayton County, Iowa)